Ел Чаркон има више значења:

 Ел Чаркон (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чаркон (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чаркон (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чаркон (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику